Ciocănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciocănești (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Ciocănești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Ciocănești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava

 Ciocănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ciocănești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Ciocănești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Ciocănești (Olt), Dorf im Kreis Olt